Louise Charlotte von Dänemark (* 30. Oktober 1789 im Schloss Christiansborg; † 28. März 1864 ebenda) war eine Prinzessin von Dänemark und durch Heirat Landgräfin von Hessen-Kassel.

Prinzessin Charlotte war eine prominente Persönlichkeit in Dänemark zu ihrer Zeit und war eine der führenden Damen des Landes. Als ihr Bruder Christian VIII. 1839 König wurde, stand sie dem Thron nahe. Sie spielte eine wichtige Rolle während der Thronfolgekrise in Dänemark Mitte des 19. Jahrhunderts.

Leben

Kindheit und Jugend 

Prinzessin Louise Charlotte von Dänemark wurde am 30. Oktober 1789 auf dem Schloss Christiansborg, der Hauptresidenz des dänischen Königshauses auf der Insel Slotsholmen im Zentrum von Kopenhagen, geboren.
Charlotte war die jüngste Tochter des Erbprinzen Friedrich von Dänemark (1753–1805) aus dessen Ehe mit Sophie Friederike (1758–1794), Tochter des Herzogs Ludwig zu Mecklenburg. Damit war sie eine Enkelin des dänischen Königs Friedrich V und eine Schwester von Christian VIII. von Dänemark. Zur Zeit ihrer Geburt hatte sie zwei ältere Geschwister, Prinz Christian Friedrich (der 1814 König von Norwegen war und ab 1839 als Christian VIII. König von Dänemark wurde) und Prinzessin Juliane Sophia. Später hatte sie einen jüngeren Bruder, Prinz Friedrich Ferdinand.

Als Prinzessin Louise Charlotte geboren wurde, war ihr Onkel Christian VII. der Monarch von Dänemark-Norwegen. Aufgrund der psychischen Erkrankung des Königs war jedoch ihr Cousin Kronprinz Friedrich (später König Friedrich VI.) der eigentliche Herrscher. Louise Charlottes Familie hatte ein angespanntes Verhältnis zu Kronprinz Friedrich und seiner Familie aufgrund der Machtkämpfe um den König, aber allmählich normalisierte sich das Verhältnis zwischen den beiden Zweigen der königlichen Familie.

Ihre ersten Lebensjahre verbrachte Prinzessin Louise Charlotte im riesigen und prächtigen Barockschloss Christiansborg. Als Sommerresidenz der Familie diente das Schloss Sorgenfri in Kongens Lyngby nördlich von Kopenhagen. Das Jahr 1794 wurde ein ereignisreiches Jahr für die junge Prinzessin und ihre Familie. Nach dem Brand des ersten Christiansborgs im Februar 1794 zog die Familie ins Palais Levetzau, ein Stadtpalais im Rokoko-Stil das Teil der Schlossanlage Amalienborg im Zentrum von Kopenhagen war. Und im November 1794, als Prinzessin Louise Charlotte fünf Jahre alt war, starb die Mutter, die sich in einem schlechten Gesundheitszustand befand, im Alter von nur 36 Jahren.

Am 22. Mai 1803 wurde Prinzessin Louise Charlotte in der Schlosskirche Frederiksberg zusammen mit ihrem Bruder Prinz Christian Frederik und Schwester Prinzessin Juliane Sophie konfirmiert.

Ehe und Nachkommen 

Am 10. November 1810 heiratete sie im Alter von 21 Jahren auf Schloss Amalienborg den Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel-Rumpenheim (1787–1867), einen Sohn des Landgrafen Friedrich von Hessen-Kassel und Prinzessin Karoline Polyxene von Nassau-Usingen. Ihr Ehemann gehörte einer Seitenlinie der Hauptlinie Hessen-Kassel des Hauses Hessen, die sogenannte Rumpenheimer Linie. Der Landgraf war seit seiner Jugend im dänischen Dienst, und das Paar lebte weiterhin in Kopenhagen und Dänemark. Sie bekamen in den folgenden Jahren sieben Kinder, sechs Töchter und einen Sohn.

Das junge Paar ließ sich nach der Hochzeit zuerst in der Palais Levetzau auf Amalienborg nieder. 1826 kaufte König Friedrich VI. aber ein Stadtpalais in Sankt Annæ Plads im Zentrum von Kopenhagen, welches er Prinz William als Wohnsitz zur Verfügung stellte. Die Familie lebte dort bis 1839, dann zog sie wieder in Amalienborg, dieses Mal aber ins Palais Brockdorff. Als Sommerresidenz der Familie diente das Schloss Charlottenlund am Ufer der Meerenge Öresund etwa 10 Kilometer nördlich der Stadt.

Spätere Jahre 

Am 18. Juli 1851 verzichtete Charlotte in Kopenhagen in Anwesenheit ihres Bruders Friedrich Ferdinand (1792–1863) und des dänischen Außen- und Justizministers zu Gunsten ihrer Tochter Luise auf alle Thronfolgeansprüche in Dänemark. Sie war das Bindeglied zwischen der alten dänischen Königslinie, die 1863 mit ihrem Neffen Friedrich VII im Mannesstamm erlosch, und der neuen bis heute amtierenden Linie aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Entsprechend dem Londoner Protokoll von 1852 ging die dänische Krone 1863 an Christian IX. den Mann ihrer Tochter Luise über. Ihr Sohn Friedrich Wilhelm von Hessen (1820–1884) hatte ebenfalls im Jahr 1851 auf seine Ansprüche auf die dänische Krone verzichtet.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Charlotte folgende Kinder:
 Karoline (1811–1829)
 Marie (1814–1895)
⚭ 1832 Prinz Friedrich August von Anhalt-Dessau (1799–1864)
 Louise (1817–1898)
⚭ 1842 Herzog Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1818–1906), späterer König von Dänemark
 Friedrich (1820–1884)
⚭ 1. 1844 Großfürstin Alexandra Nikolajewna Romanowa (1825–1844)
⚭ 2. 1853 Prinzessin Maria Anna Friederike von Preußen (1836–1918)
 Auguste (1823–1899)
⚭ 1845 Freiherr Carl Frederik von Blixen-Finecke (1822–1873)
 Sophie Wilhelmine (*/† 1827)

Vorfahren

Siehe auch 
 Stammtafel der dänischen Könige

Literatur 
 Deutsche Vierteljahres-Schrift. Stuttgart 1865, S. 156 (books.google.de).
 Friedrich Wilhelm Ghillany: Chronologisches Handbuch für die neuere politische Geschichte vom westphalischen Frieden bis auf die Gegenwart. S. 237 (books.google.de).

Weblinks

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
⚭Louise Charlotte #Danemark
Geboren 1789
Gestorben 1864
Frau